89664 Pignata – asteroide della fascia principale
 Francesco Pignata – giavellottista italiano
 Duca della Pignata – figura del Carnevale di Verona

Pagine correlate 

 Pignatta